England Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 England Lake (Kanada), in der Provinz Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 England Lake (Michigan), im Barry County
 England Lake (Nord-Dakota), im McLean County